Der Q-Wert steht für:

 den Energiegewinn oder -verlust bei Kernreaktionen, siehe Kernreaktion#Q-Wert und Energiebilanz
 Eine Kennzahl in der Statistik bei multiplen Tests: q-Wert (Statistik)

Der Q-Faktor (englisch: Q[-]factor) steht für:

 den Gütefaktor eines schwingenden Systems in der Elektrotechnik
 den seitlichen Abstand zwischen den Tretkurbeln beim Fahrrad, siehe Q-Faktor (Fahrrad)
 die Impulsübertragung bei Teilchenkollisionen in der Physik